Nombre de toponymes ont pour origine cet étymon bas latin :
Côroi part de Jurbise 
Corroy (Mettet)
Corroy (Somme, Marne, Namen, Waals-Brabant), 
Cauroy (Ardennes, Marne, Pas-de-Calais) 
Koeruit part d'Opwijk 
Koereit partie d'Asse (Belgique).

Variantes: 
Corruyt, Colruyt 
Corluy, Corluyt, Corley
Conroy, Conruyt
Ducoroy, Ducourroy

Patronyme

Coroy 
 María Mercedes Coroy (née en 1994), actrice guatémaltèque.

Corroy 
 Georges Corroy (1895-1981), géologue français.

Colruyt 
Franz Colruyt, créateur de la marque Colruyt

Conroy 
Craig Conroy (, à Potsdam (New York, États-Unis), joueur de hockey sur glace professionnel qui évolue dans la Ligue nationale de hockey.
Frances Conroy, actrice américaine, née le  à Monroe, Géorgie, (États-Unis).
Frank Conroy, écrivain américain né à New York le